Borkówka – część miasta Brzozów (województwo podkarpackie), dawniej wieś

2 cieki w Polsce
 Borkówka – potok, dopływ Bogacica
 Borkówka – struga, dopływ Wiercicy

Przypisy